Portia är ett släkte av spindlar. Portia ingår i familjen hoppspindlar. Portia lever på att äta andra spindlar och jagar på ett mycket intelligent sätt.  

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar